Алчные экстремалы: Дуэль (значения):

 Алчные экстремалы: Дуэль — это тринадцатый сезон из серии передач МТВ «Алчные экстремалы»
 Алчные экстремалы: Дуэль 2 — семнадцатый сезон реалити-шоу «Алчные экстремалы»